ABBA Voyage — виртуальная концертная резиденция шведской поп-группы ABBA. На концертах участники группы будут представлены в виде виртуальных аватаров (называемых «АББАтарами»), изображающих группу в том виде, в каком она появилась в 1979 году. Концерты будут проходить на специально построенной площадке в  в Лондоне, официально названной .

Цифровые версии членов ABBA были созданы с использованием технологии захвата движения при участии участников коллектива, которые носили костюмы для захвата движения в рамках процесса разработки и были сняты с помощью 160 камер, а графика позже была добавлена компанией Industrial Light & Magic.

В создании ABBA Voyage принимали участие продюсеры Свана Гисла и Людвиг Андерссон, режиссёра , исполнительный продюсер Юхан Ренк и хореограф Уэйн Макгрегор.

История создания 

ABBA неофициально распалась в 1982 году, и, несмотря на возобновившийся интерес к группе начиная с 1990-х годов, всемирный успех их альбома сборника ABBA Gold: Greatest Hits, мюзикла Mamma Mia! и последующего одноимённого фильма участники неоднократно отказывались от воссоединения. По сообщениям, в 2000 году они отклонили предложение в размере 1 миллиарда долларов выступить снова. В 2008 году Бьорн Ульвеус сказал The Sunday Telegraph: «Мы никогда больше не выйдем на сцену. Просто нет мотивации для воссоединения». Он также повторил это заявление в интервью в 2014 году, продвигая фотокнигу ABBA: The Official Photo Book.

В сентябре 2017 года Бенни Андерссон сообщил шведской газете Expressen, что ABBA планирует совершить тур «виртуально», используя цифровые аватары группы. Ульвеус рассказал «Би-би-си», что идея была предложена группе Саймоном Фуллером. Впервые идея использования визуального образа артиста с группой музыкантов возникла в 1990-х годах, когда Элвис Пресли «пел» на концертах с помощью старых видеоклипов в сопровождении своей группы. В апреле 2018 года четверо участников опубликовали заявление, в котором говорилось, что во время подготовки к туру они собрались в студии и записали две новые песни под названием «I Still Have Faith in You» and «Don’t Shut Me Down».

26 августа 2021 года был запущен веб-сайт ABBA Voyage, на котором через неделю было объявлено о новом проекте. 2 сентября 2021 года на пресс-конференции, транслируемой по всему миру из Олимпийского парка в Лондоне, было подтверждено, что виртуальные концерты будут проводиться в Лондоне с 27 мая 2022 года. Кроме того, было объявлено, что 5 ноября будет выпущен новый альбом ABBA под названием Voyage. В новый альбом войдут десять песен, включая ранее анонсированные «I Still Have Faith in You» and «Don’t Shut Me Down». На концертах будут представлены АББАтары группы, а также коллектив музыкантов из 10 человек, будет исполнено 22 песни из репертуара группы. Коллектив был собран Джеймсом Райтоном из Klaxons, в него также попала певица Литл Бутс, которая будет играть на клавишах.

Сет-лист 

Акт 1
 «Skallgång» (интродукция)
 «The Visitors»
 «Hole in Your Soul»
 «SOS» (с интродукцией из «EastEnders theme tune»)
 «Knowing Me, Knowing You» (видео-интерлюдия)
Акт 2
 «Chiquitita»
 «Fernando»
 «Mamma Mia»
 «Does Your Mother Know»
 «Eagle» (видео-интерлюдия)
Акт 3
 «Lay All Your Love on Me» (видео-интерлюдия)
 «Summer Night City»
 «Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)»
 «Voulez-Vous» (видео-интерлюдия)
Акт 4
 «When All Is Said and Done»
 «Don’t Shut Me Down»
 «I Still Have Faith in You»
 «Waterloo» (видео-интерлюдия)
Акт 5
 «Thank You for the Music»
 «Dancing Queen»
На бис
 «The Winner Takes It All»
 «I Wonder (Departure)» (инструментальное аутро)

В популярной культуре 
В первом эпизоде второго сезона шоу «» были высмеяны и новый альбом и резиденция ABBA. Под удар попали преклонный возраст участников группы, АББАтары, их связи с Великобританией и, возможно, корыстные мотивы. По совпадению, за два дня до выхода эпизода в эфир журналист из Clash Music описал шоу как жажду наживы на популярности группы.

Примечания

Ссылки 
 

ABBA
Концертные резиденции